Комишуватська сільська рада — Донецька область, Мангушський район
 Комишуватська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район